Пятчема — река в России, протекает по Ловозерскому району Мурманской области. Длина реки составляет 68 км, площадь водосборного бассейна 777 км².

Начинается в ущелье Каменистое к югу от одноимённого ему озера и к западу от горы Вальурта на южном склоне возвышенности Кейвы. Течёт в южном направлении по холмистой, частично заболоченной, частично поросшей берёзой и сосной тундре. В верховьях сильно порожиста. У озера Пятчемское входит в область болот и течёт по ним до своего устья мимо озёр Макаровское, Каменистое. Устье реки находится в 256 км по левому берегу реки Поной на высоте около 148 метров над уровнем моря. В низовьях от Пятчемы отделяется справа протока, впадающая в Поной.

Притоки 
 18 км: Николай-Ю (лв)
 35 км: Трубешор-Пятчемский (пр)
 47 км: Западная Пятчема (пр)
 Восточная Пятчема (лв)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Баренцево-Беломорскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — река Поной. Речной бассейн реки — бассейны рек Кольского полуострова и Карелии, впадает в Белое море.

Код объекта в государственном водном реестре — 02020000112101000006060.

Примечания 

Притоки Поноя
Реки Ловозерского района